PACER – Pacific Agreement on Closer Economic Relations
 AMC Pacer – samochód osobowy produkowany w latach 1975–1980
 Edsel Pacer – samochód osobowy produkowany w 1958 roku
 Piper PA-20 Pacer – lekki samolot cywilny
 Pacer – seria brytyjskich spalinowych zespół trakcyjnych:
 British Rail Class 140
 British Rail Class 141
 British Rail Class 142
 British Rail Class 143
 British Rail Class 144

Biografie:
 Kazimierz Pacer – polski nauczyciel, działach społeczno-oświatowy
 Maria Pacer – polska technolog, poseł na Sejm PRL